

Geografia 
 Baia di Chantrey – baia canadese
 Monte Chantrey – monte australiano

Persone 
 Alfred Chantrey Corbould (1852-1920) – pittore e illustratore britannico
 Francis Legatt Chantrey (1782-1841) – scultore inglese
 Julia Chantrey (1980) – attrice canadese